Lewa steht für:
 LEWA GmbH, deutsches Unternehmen mit Sitz in Leonberg, das Dosierpumpen, Prozess-Membranpumpen und Dosieranlagen herstellt
 die Mehrzahl der bulgarischen Währung Lew (Währung)
 Lewa (Dai), ein Ort auf der indonesischen Insel Dai
 Lewa (Tansania), ein Ort und eine ehemalige Farm in Tansania
 Lewa (Distrikt), ein Distrikt im indonesischen Ostsumba

Lewa ist der Familienname folgender Personen:
 Meskerem Lewa, äthiopische Hürdenläuferin

Siehe auch
 Leva